Traversia est un genre d'oiseaux passériformes de la famille des Acanthisittidae.
  Traversia est un genre de plantes dicotylédones de la famille des Asteraceae.